Docto (del latín doctus, participio pasivo de docēre, "enseñar") puede referirse a:

Estudiante "que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los comunes u ordinarios".
Erudito, que posee muchos conocimientos.
Polímata, que destaca en muchas ramas del saber.
Sabio, que posee la sabiduría.
Sofista, denominación que se dio a los sabios en Grecia, y que desde Sócrates se usa peyorativamente.
Filósofo, que no pretende saber, sino aspira a la sabiduría, o la "ama".

Zoónimos
Pseudochthonius doctus
Anthelephila doctus

Referencias